Das Punj Lloyd PSA Masters 2011 fand vom 12. bis 18. Dezember 2011 in Neu-Delhi, Indien statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2011/12 und gehörte zur Wertungskategorie World Series Platinum.

Titelverteidiger war Nick Matthew. James Willstrop bezwang Grégory Gaultier im Endspiel, wobei Willstrop beim Stande von 19:21, 11:8, 11:4 und 6:1 von der verletzungsbedingten Aufgabe Gaultiers profitierte.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Siddharth Suchde einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 165.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2011
PSA World Tour 2011/12
Squashturnier in Delhi